Polchem (Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego) – nieistniejąca firma chemiczna z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Polchem położony był w zachodniej części miasta w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście przy ulicy Szosa Bydgoska 94/106.

Historia 
Zakład powstał w latach 30. XX wieku jako spółka polsko-belgijska, w której podjęto produkcję kwasu siarkowego i nawozów fosforowych pod nazwą Belgijsko-Polskie Zakłady Chemiczne "Polchem" SA. Po II wojnie światowej została znacjonalizowana, a w latach 1950-1955 rozbudowywano i zmodernizowano istniejące już zakłady "Polchem".
 
W przedsiębiorstwie tym produkowano przede wszystkim kwas siarkowy, oleum, kwas chlorosulfonowy, nawozy sztuczne (superfosfat) a w ostatnim okresie wodorosiarczyn sodu.

Rozbiórka zakładu 
Prace rozbiórkowe zakładu trwały od 2005 roku do 2007 roku. Pierwszą inwestycją, która zapoczątkowała zagospodarowanie tego terenu i ożywienie zachodniej części miasta jest powstały w 2012 roku sklep sieci Castorama, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych zakładów w 2009 roku powstał stadion żużlowy - Motoarena Toruń.

Nagrody i wyróżnienia 
W okresie PRL zakład odznaczono Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Galeria

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona nieistniejącego zakładu

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Polskie przedsiębiorstwa chemiczne
Byłe przedsiębiorstwa w Polsce
Przedsiębiorstwa w Toruniu